Richard Fish is een personage uit de dramedy Ally McBeal. De rol werd vertolkt door acteur Greg Germann van 8 september 1997 tot het einde van de serie op 20 mei 2002. Richard is naast Ally en Elaine Vassal het enige personage dat in alle afleveringen te zien was.

Personagebeschrijving
Richard heeft samen met John Cage het advocatenkantoor Fish & Cage in Boston. Op straat komt hij Ally McBeal tegen, met wie hij vroeger op school gezeten heeft. Hij biedt haar een job aan in zijn kantoor. Tot haar grote verrassing werkt haar oude liefde Billy Thomas ook in het kantoor. Richard handelt zelf niet zoveel zaken af en is vooral uit op geld. Zijn stopwoordje is bygones wat wil zeggen zand erover.

Richard heeft een relatie met Whipper Cone. Hij neemt haar, Ally en een potentiële klant mee voor een etentje. Op dat etentje kust de klant Whipper. Ally vertelt dit later aan Richard. Ze dacht dat Whipper een prostitué was gezien haar naam en uiterlijk, maar dan komt uit dat Whipper rechter is. Zij en Richard maken ruzie om de kus maar leggen het uiteindelijk bij. Whipper is aanzienlijk ouder dan Richard en hij is gefascineerd door de kwabbel onder haar kin, en niet enkel bij haar maar bij alle vrouwen. Met kerst is Whipper altijd depressief omdat ze zich ouder voelt en onzeker is over de toekomst. Richard zegt haar dat er inderdaad een groot leeftijdsverschil is maar dat hij nu van haar houdt. Als ode aan haar zingt hij het lied I love you more today then yesterday in de bar waar ze altijd iets gaan drinken en iedereen gaat mee uit de bol.

Als Richard in de bar minister Janet Reno tegenkomt en haar kwabbel aanraakt is Whipper erg jaloers. Aan het einde van het eerste seizoen gaan Richard en Whipper uit elkaar.

In het tweede seizoen huurt Richard advocate Nelle Porter in om bij hen te werken. De knappe Nelle zorgt meteen voor jaloezie bij de andere vrouwen. Ling Woo, een vriendin van Nelle, brengt geregeld nieuwe zaken aan. Richard wordt verliefd op haar en ze beginnen een relatie. Ally zegt tegen Whipper dat Richard haar mist en ze besluit hem terug te winnen door hem thuis naakt te verrassen. Maar de verrassing voor haar is echter nog groter als Ling de kamer binnen komt nog voor Richard.

Richard wil graag seks hebben met Ling, maar zij houdt de boot af en windt hem meer en meer op door aan zijn vinger te zuigen, maar na een tijdje raakt hij dat beu en wil hij een punt zetten achter de relatie. Hierop vertelt Ling dat ze geweldig is in bed en dat mannen, eens ze met haar geslapen hebben, niets anders meer willen doen dan dat en zij wil ook weleens wat anders doen en daarom wil ze het zo lang mogelijk uitstellen om met Richard naar bed te gaan. Na een tijdje bloedt de relatie dood. Ze proberen deze nog wel nieuw leven in te blazen, maar dit lukt niet.

In het vijfde seizoen verlaat John Cage de firma tijdelijk en maakt hij Ally partner. Het blijkt dat Richard de laatste maanden salarissen uit zijn eigen zak betaalde en dat het niet goed gaat met het kantoor. Ally moet hard zijn en ontslaat Jenny Shaw, waarop ook Glenn Foy zijn ontslag aanbiedt. Contradictorisch is dat in de volgende afleveringen Claire Otoms en Raymond Millbury aangenomen worden en later ook nog Liza Bump en Wilson Jade. Richard voelt zich aangetrokken tot Liza en maakt haar het hof. Zij bezwijkt voor zijn charmes en ze besluiten meteen te trouwen. Ally verhuist voor haar dochter naar New York, maar Richard wil dat ze erbij is en hij trouwt meteen met Liza. Nelle heeft geregeld dat Barry White op hun huwelijk komt zingen.

Fish, Richard